Puerto Vallarta (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
 Puerto Vallarta (stad), een stad in bovenstaande gemeente